Osoby o tym nazwisku:
 Cesare Salvi – włoski polityk, prawnik i nauczyciel akademicki
 Francesco Salvi – włoski aktor, piosenkarz, artysta kabaretowy, architekt, pisarz i tłumacz
 Jonathan Salvi – australijski rugbysta
 Marco Salvi – rzymskokatolicki duchowny